Sinjar (pel·lícula de 2018): pel·lícula índia de 2018 dirigida per Sandeep Pampally.
 Sinjar (pel·lícula de 2022): pel·lícula catalana de 2022 dirigida per Anna Maria Bofarull.